Der Scout ist der Titel
 einer Erzählung von Karl May, erschienen 1888/89
 eines DEFA-Spielfilms aus dem Jahr 1983 von Regisseur Konrad Petzold, siehe Der Scout (1983)
 eines amerikanischen Sportfilms aus dem Jahr 1994 von Regisseur Michael Ritchie, siehe Der Scout (1994)
 eines amerikanischen Westerns aus dem Jahr 1963 von Regisseur George Waggner, siehe Der Scout der schwarzen Berge

Siehe auch:
 Scout